Il toponimo Suchan, con diverse grafie, può riferirsi a:

Suchań, comune rurale della Polonia nel voivodato della Pomerania Occidentale
Sucháň, comune della Slovacchia nel distretto di Veľký Krtíš
 37788 Suchan – asteroide della fascia principale